Wälzholz ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Wälzholz (* 1969), deutscher Notar und Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 C.D. Wälzholz, Hersteller von kaltgewalzten und wärmebehandelten Stahlbändern und Profilen